

Persone 
Astrid Lindgren – scrittrice
Bo Lindgren – compositore di scacchi
Erick Lindgren – giocatore di poker
Lars-Magnus Lindgren – regista e sceneggiatore
Peter Lindgren - attore svedese
Peter Lindgren – chitarrista
Rasmus Lindgren – calciatore
Torgny Lindgren – scrittore
Waldemar Lindgren – geologo

Altro 
3204 Lindgren – asteroide
Lindgrenite – minerale